Messier 14, kuglasti skup u Zmijonoscu
 M14 (puška)